Rio Arda (Maritsa) — rio dos Bálcãs
 Rio Arda (Portugal) — rio de Portugal

Desambiguações de topônimos